Biskupi koperscy

Pierwsza diecezja koperska (VI w. - 1828) 

W latach 1828-1977 diecezja koperska była połączona unią realną z diecezją triesteńska.

Druga diecezja koperska (od 1977 r.)

Biskupi diecezjalni

Biskupi pomocniczy 
 1985-1987: bp Metod Pirih, koadiutor
 2000-2012 r.: bp Jurij Bizjak, biskup tytularny Gergis

Zobacz też 
 Diecezja koperska

Linki zewnętrzne 
 
 Lista biskupów iliryjskich (po włosku)